Capítulo (religião) — assembleia geral periódica de uma congregação ou ordem religiosa
Capítulo (botânica) — tipo de inflorescência
Episódio — parte de um trabalho dramático como uma série de televisão ou um programa de rádio
Loja maçônica

Ver também 
Capítulos e versículos da Bíblia